Az Iguanodontia a növényevő dinoszauruszok egy csoportja, amely a középső jura–késő kréta korok idején létezett. Ez a legkorábban felfedezett és legjobban ismert csoportok egyike, tagjai a kréta időszakban a legváltozatosabb és legelterjedtebb növényevők közé tartoztak. Nevét elsőként felfedezett neméről, az Iguanodonról kapta. Emellett ide tartozik például a Camptosaurus, a Callovosaurus, az Ouranosaurus és a kacsacsőrű dinoszauruszok családja, a Hadrosauridae is. Az iguanodontiák általában nagyméretű állatok voltak, és némelyikük (mint a Shantungosaurus, melynek egyedei akár 15 méter hosszúak és 8 tonna tömegűek is lehettek) elérte a legnagyobb húsevő theropodák méretét is.

Osztályozás
Az Iguanodontiát gyakran az Ornithopoda alrend alrendágaként tüntetik fel, azonban Michael J. Benton (2004-ben) az Ornithopodát alrendágként ismertette, és nem adott rangot az Iguanodontiának. A hagyományos értelmezés szerint az Iguanodontia az Iguanodontoidea öregcsalád Iguanodontidae családjában helyezkedik el. Azonban a filogenetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a hagyomány szerint értelmezett „iguanodontidák” parafiletikus csoportot alkotnak, ami a hadrosauridákhoz vezet. Az olyan csoportokat, mint az Iguanodontoidea a szakirodalomban néha még rang nélküli kládként használják, de jelenleg már sok hagyományos iguanodontidát a jóval bővebb értelmezésű Hadrosauroidea öregcsaládba sorolnak be.

Az Iguanodontia rendszerint legbővebb értelmezésű csoportként definiálva tartalmazza a Parasaurolophus walkerit, de nem tartalmazza a Hypsilophodon foxiit vagy a Thescelosaurus neglectust, illetve a fajok egyéb olyan kombinációja, amely végül megegyezik a legmodernebb elemzések által eredményezett csoporttal. A csoportot 2008-ban Paul Sereno definiálta először kládként.

Sok iguanodontia még nem szerepelt egyetlen nagy filogenetikus elemzésben sem, illetve túl töredékes a biztos elhelyezéshez. Ezek közé tartozik a Barilium, a Bolong, a Bihariosaurus, a Dakotadon, a Dollodon, a Draconyx, a Kukufeldia, a Hypselospinus, a Macrogryphosaurus, az Owenodon, a Proplanicoxa, a Sellacoxa és a Xuwulong. Az alábbi egyszerűsített kladogram az Andrew McDonald és kollégái által elvégzett, és 2010 novemberében megjelentetett elemzést követi, melyet McDonald 2011-ben kiegészített.

Az alábbi kladogram Butler és szerzőtársai 2011-es cikke alapján készült.

Jegyzetek

Források

Fordítás

 
Hüllőalrendek
Jura időszaki dinoszauruszok
Kréta időszaki dinoszauruszok
Európa dinoszauruszai